Савватьево — название населённых пунктов в России:

 Савватьево — посёлок в Соловецком районе Архангельской области.
 Савватьево — деревня в Калининском районе Тверской области.